Vale Bona ima više značenja:
 Vale Bona (Frozinone)
 Vale Bona (Potenca)